Ladue kan syfta på:

 John Ladue
 Ladue, Missouri

Se även 
 Keno Ladue River
 Ladue Lake – flera
 Ladue Range